Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 23. и 25. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранио Матијас де Зордо из Немачке јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовале су 25 такмичара из 14 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 23. јула 2009. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 72,00 метара (КВ) коју су испунила 4 такмичара а 9 се пласирало на основу резултата (кв).
Време такмичења: група 1 у 18:15, група 2 у 18:15.

Финале 
Финале је одржано 25. јула 2009. године у 18:25.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за јуниоре